Gilmer megye (Georgia)
 Gilmer megye (Nyugat-Virginia)